Hieronder staat een lijst van connétables van Frankrijk, vanaf 1060 tot 1626, toen het ambt werd afgeschaft.

Connétables
Geschiedenis van Frankrijk